Buhlmann ist der Familienname folgender Personen:

 Britta E. Buhlmann (* 1956), deutsche Kunsthistorikerin und Museumsdirektorin
 Carola Buhlmann (1926–2014), deutsche Keramikerin
 Hans Joachim Buhlmann (1924–2008), deutscher Maler
 Heiner Buhlmann (* 1947), deutscher Musikpädagoge, Dirigent und Oboist
 Joachim Buhlmann (1924–2008), deutscher Maler
 Klaus Buhlmann (1950–2006), deutscher Journalist und Buchautor
 Nina Buhlmann (1898–??), deutsche Musikerin

Buhlmann steht für:
 Buhlmann Gruppe, deutscher Stahlhändler mit Hauptsitz in Bremen